Фусса (Токіо)
Вулкан Фусса